Дюґґві (давньосканд. Dyggvi) — легендарний конунґ Уппсали з роду Інґлінґів, за деякими даними — перший конунґ з цього роду.

Дюґґві був сином Домара, вперше названого конунґом в данській мові, та Дротт, доньки Данпа. «Сага про Інґлінґів» повідомляє, що Дюґґві був названий конунґом першим з усіх Інґлінґів, можливо, маючи на увазі цю спорідненість як причину.

«Про те, що Дюґґві був першим названий „конунґом“, Сноррі помилково вивів з того, що це слово вперше зустрічається в строфі про Дюґґві, тоді як Домальді в строфі про його смерть названий в оригіналі dróttinn, тобто словом, яке використовували в тому ж значенні, що й konungr».

Дюґґві помер своєю смертю. Його наступником став його син Даґ Мудрий.

Автор тексту «Як заселялася Норвегія», згадуючи Дюґґві в родоводі Гаральда Прекрасноволосого, зазначає: «Ми його звемо Трюґґві».

Примітки

Література 
 McKinnell, John (2005). Meeting the Other in Norse Myth and Legend. DS Brewer. ISBN 1-84384-042-1.
 Storm, Gustav (editor) (1880). Monumenta historica Norwegiæ: Latinske kildeskrifter til Norges historie i middelalderen, Monumenta Historica Norwegiae (Kristiania: Brøgger).
 Ekrem, Inger (editor), Lars Boje Mortensen (editor) and Peter Fisher (translator) (2003). Historia Norwegie. Museum Tusculanum Press. ISBN 8772898135.

Германо-скандинавська міфологія
Королі Швеції
Династія Інґлінґів